Французский Дивизион 1 сезона 1937/38 — 6-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Сошо» стал чемпионом во второй раз, набрав 44 очка. Кубок Франции выиграл серебряный призер — «Марсель».
В турнире принимали участие 16 команд. 14 из прошлого сезона и две, которые вышли в Дивизион 1 по результатам турнира в Дивизионе 2 . Дивизион пополнили «Ланс» и «Валансьен».

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Клубы, вышедшие в Дивизион 1 сезона 1937/1938 
Следующие клубы вышли в Дивизион 1 из Дивизиона 2:
 Ланс
 Валансьен

Клубы, выбывшие в Дивизион 2 сезона 1937/1938 

По итогам сезона 1936/37 в Дивизион 2 выбыли следующие два клуба:
 Ренн
 Мюлуз

Клубы-участники

Итоговая турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 12 голов
 «Страсбур» — «Ред Стар»  — 9:3
 Самая крупная победа в гостях:  —8 голов
 «Валансьен» — «Руан»  — 1:9
 Самая крупная победа дома:  10 голов
 «Страсбур» — «Валансьен»  — 10:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com

1937/1938
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1937 году
Спорт во Франции в 1938 году